Па́вел Ма́ркович Поля́н (род. 31 августа 1952, Москва, СССР) — советский и российский географ-демограф, публицист, писатель и литературовед (литературоведческие труды и художественные произведения опубликованы главным образом под псевдонимом Павел Нерлер).

Доктор географических наук, профессор. Директор Мандельштамовского центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник Института географии РАН.

Географ и историк 
В 1974 году окончил географический факультет МГУ, а затем аспирантуру Института географии АН СССР, сотрудником которого сейчас является. Ученик Г. М. Лаппо. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию «Опорный каркас расселения и его важнейшие узловые и линейные элементы: на примере Кавказского региона», в 1998 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора географических наук на тему «География принудительных миграций в СССР».

Является профессором Ставропольского государственного университета; участвовал в проекте Кёльнского центра документации национал-социализма.

В 1970-е — 1980-е годы основной темой научных работ Поляна были городское расселение, транспортные связи и демография городов, с середины 1980-х годов он занимается изучением истории и географии принудительных миграций населения. В 1991—1993 годах стажировался в Германии, где собирал материалы о судьбах остарбайтеров.

Автор и соавтор около 200 научных публикаций.

Литературная деятельность, работы о Мандельштаме 

В 1970-е годы Павел Полян (взявший псевдоним Нерлер по имени реки Нерли) был близок к поэтической группе «Московское время» и литературной студии МГУ «Луч». Полян — председатель Мандельштамовского общества при РГГУ, один из составителей энциклопедии о творчестве Осипа Мандельштама, автор биографических работ о Мандельштаме и редактор двух его собраний сочинений. Является автором двух неизданных сборников стихов (один из них, написанный в 1998 году «Ботанический сад», размещён в интернете). Им были также опубликованы и прокомментированы найденные и сохранившиеся рукописи членов зондеркоманды Лейба Лангфуса, в том числе в книжной форме (Залман Градовский. В сердцевине ада, М.: Гамма-Пресс, 2010 и 2011), детские дневники из Каунасского гетто (Записки из Каунасского гетто: катастрофа сквозь призму детских дневников. М.: Время, 2011).

Публицист 
Автор многочисленных публицистических статей, составитель сборника воспоминаний советских военнопленных-евреев, прошедших через систему немецких концлагерей. Опубликовал ряд статей о жизни евреев-иммигрантов из бывшего СССР в Германии, Израиле и США.

Книги

Монографии 
 Кибальчич О. А., Полян П. М. Проблемы современной урбанизации. Академия наук СССР, Московский филиал Географического общества СССР, 1985.
 Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения. — М.: 1988.
  (обл.)
 Ахаминов А. Д., Полян П. М. Проблемы горного хозяйства и расселения. Информационно-издательский центр Госкомстата СССР, 1990.
 «С гурьбой и гуртом…»: хроника последнего года жизни О. Э. Мандельштама. М.: Радикс, 1994. (под псевдонимом П. М. Нерлер)
 Осип Мандельштам в Гейдельберге. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994.
  переиздана в 2002 году под названием «Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижение и смерть совет. военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине» в увеличенном до 894 стр. объёме, ISBN 5-8243-0130-1.
 «Вестарбайтеры»: интернированные немцы в СССР (предыстория, история, география). Учебное пособие для спецкурса. — Ставрополь, 1999.
 Нефёдова Т. Г., Полян П. М., Трейвиш А. И. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. — М., 2001
 Не по своей воле: история и география принудительных миграций. — : 2001. На английском языке — Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR. Budapest: Central European University, 2004.
 .
 Отрицание отрицания, или Битва под Аушвицем. Дебаты о демографии и геополитике Холокоста. — М.: 2008 (составитель сборника совместно с А. Р. Кохом)
 
 Видгоф Л. М., Полян П. М. Прогулка по мандельштамовской Москве: карта-экскурсия. Мандельштамовское общество, 2008.
 Слово и «Дело» Осипа Мандельштама: книга доносов, допросов и обвинительных заключений (под псевдонимом П. М. Нерлер). М.: Петровский парк, 2010.
 Осип Мандельштам и Америка. Ставрополь: Издательство СГУ, 2012. (под псевдонимом П. М. Нерлер)
 Свитки из пепла. Еврейская «зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау и её летописцы. М. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-22090-0
 Con amore: Этюды о Мандельштаме — М.: НЛО, 2014, 856 с. ISBN 978-5-4448-0162-8
 
 
 
 
 Ossip Mandelstams letzte Jahre: Verfemmung, Verbannung und Tod eines Dichters. 1932-38. Brill, 2017.

Составление и комментарии 
 О. Э. Мандельштам. Слово и культура: о поэзии, разговор о Данте, статьи, рецензии. Сост. и комм. П. М. Нерлер. М.: Советский писатель, 1987.
 Осип Мандельштам. Сочинения в 2-х тт. под общей редакцией С. С. Аверинцева. Т. 2: Проза и переводы. Составитель П. М. Полян. М.: Художественная литература, 1990.
 Осип Мандельштам. Стихотворения, переводы, очерки, статьи. Сост. Г. Маргвелашвили, П. Нерлер и И. Семенко. Тбилиси: Мерани, 1990.
 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания / Вступит. статья А. А. Урбана; составление Е. К. Лившиц и П. М. Нерлера; подготовка текста П. М. Нерлера и А. Е. Парниса; примечания П. М. Нерлера, А. Е. Парниса и Е. Ф. Ковтуна. Л.: Сов. писатель, 1989. — 720 с. Ил. 8 л. ISBN 5-265-00229-4
 О. Э. Мандельштам. Избранное. Составление и комментарии — П. М. Нерлер. М.: Интерпринт, 1991.
 Сохрани мою речь. Мандельштамовский сборник под ред. П. Нерлера, О. А. Лекманова, А. Никитаева. М.: Обновление, Выпуск 1 — 1991, Выпуск 2 — 1993, Выпуск 4 — 2008, Выпуск 5 — 2011.
 О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в четырёх томах: Стихи и проза 1930—1937. Т. 3. Составители П. Нерлер и А. Никитаев. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994.
 Мандельштам в Воронеже: воспоминания. Сост. П. М. Нерлер. Мандельштамовское общество. М., 1992.
 «Ясная Наташа». Составители Павел Нерлер и Нелли Гордина. Мандельштамовское общество. М.: Кварта, 2008.
 Н. Я. Мандельштам. Об Ахматовой. Мандельштамовское общество. М.: Три квадрата, 2008.
 Осип Мандельштам в Воронеже: воспоминания, фотоальбом, стихи к 70-летию со дня смерти О. Э. Мандельштама. М.: Творческая мастерская, 2008.
 Угль, пылающий огнём: воспоминания о Мандельштаме, стихи, статьи, переписка. Издательский центр Российский государственного университета, 2008.
 Осип Мандельштам и Урал: стихи, воспоминания, документы. М.: Петровский парк, 2009.
 Залман Градовский. В сердцевине ада. Записки, найденные в пепле возле печей Освенцима. Составление, комментарии и развёрнутое приложение Павла Поляна. М.: Гамма-Пресс, 2010 и 2011.
 Д. Т. Чиров. Средь без вести пропавших: воспоминания советского военнопленного о Шталаге XVII «Б» Кремс-Гнайксендорф, 1941—1945 гг. Составление и комментарии П. М. Поляна. М.: РОССПЭН, 2010.
 Записки из Каунасского гетто: катастрофа сквозь призму детских дневников. Составители В. Лазерсон и П. Полян. М.: Время, 2011.

Стихи 
 Павел Нерлер. Ботанический сад. Книга стихов. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1998.
 Павел Нерлер. Високосные круги: Стихи 1970—2012 гг. М.: Водолей, 2013.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Грустно и больно за историю, которой манипулируют как угодно и так бесстыдно (интервью журналу «Историческая экспертиза»)

Географы по алфавиту
Географы России
Историки России
Литературоведы России
Писатели России XX века
Выпускники кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ
Сотрудники Института географии РАН
Преподаватели Ставропольского государственного университета
Научные сотрудники ВШЭ
Исследователи Холокоста
Мандельштамоведы
Демографы России